Александр Герздорф:
 Герздорф, Александр Александрович (1839—?) — российский генерал-майор. 
 Герздорф, Александр Карлович (1794—1849) — российский генерал-майор, Георгиевский кавалер (№ 5101; 1 декабря 1835).